Broadland district non métropolitain du Norfolk en Angleterre

Broadland ou Broadlands sont aussi des toponymes pouvant désigner:

Toponyme

Broadlands, village du comté de Champaign en Illinois
Broadland, municipalité du comté de Beadle dans le Dakota du Sud
, census-designated place du comté de Loudon en Virginie

Broadlands, ancien village de la Gaspésie, maintenant Ristigouche-Partie-Sud-Est

Broadland, circonscription électorale britannique

Voir aussi
Broadlands, château anglais du Hampshire

Homonymie de toponyme